Алексе́й Алексе́евич Киселёв:
 Киселёв, Алексей Алексеевич (1922—2013) — российский астроном.
 Киселёв, Алексей Алексеевич (род. 1926) — советский и российский историк, краевед.
 Киселёв, Алексей Алексеевич (1937—1990) — советский физик-теоретик, доктор физик-математических наук, профессор.
 Киселёв, Алексей Алексеевич (род. 1969) — российский футболист, игрок в мини-футбол.